Three Stories (Доктор Хаус) — двадцать первый эпизод американского телесериала «Доктор Хаус»
 Три истории (фильм) — фильм Киры Муратовой